Inácio da Costa Ferreira (1892–1958), melhor conhecido como Ferrignac, foi um advogado, ilustrador, desenhista, caricaturista e escritor brasileiro. Ele participou da Semana de Arte Moderna, com um trabalho intitulado Natureza Dadaísta. Contudo, os seus desenhos de humor fora sua maior contribuição no campo das artes visuais. Em 1925, ingressou na polícia, abandonando para sempre o desenho.

 

Ilustradores do Brasil
Caricaturistas do Brasil
Desenhistas do Brasil
Advogados do Brasil